Izolace (z lat. insula, ostrov, a franc. isolé, oddělený, osamělý) může mít více významů:

 izolační materiál 
 tepelný izolant – materiál nebo konstrukce nepropouštějící teplo
 elektrický izolant – materiál nepropouštějící elektřinu
 akustická izolace – materiál nepropouštějící zvuk
 hydroizolace – materiál nepropouštějící vodu
 izolace procesů – termín v počítačovém průmyslu
 samota – psychický, sociální nebo fyzický stav subjektu
izolace (psychologie) – obranný mechanismus podle psychoanalytické teorie
 izolace (topografie) – vzdálenost vrcholu hory od nejbližšího místa s vyšší nadmořskou výškou
karanténa – izolace osob, zvířat zpravidla kvůli infekčním chorobám
evoluční izolace – život druhu bez genových toků z jiných populací
izolacionismus – politický fenomén, kdy se země distancuje od zahraničních vztahů i událostí

Externí odkazy